Збірна України з футболу в 2019 році провела 10 матчів, з них 8 офіційних в рамках відбору до Євро 2020 і 2 товариських.

Матчі

Португалія 0:0 Україна

Люксембург 1:2 Україна

Україна 5:0 Сербія

Україна 1:0 Люксембург

Литва 0:3 Україна

Україна 2:2 Нігерія

Україна 2:0 Литва

Україна 2:1 Португалія 
Див. також: Футбольний матч Україна — Португалія (2019)

Україна 1:0 Естонія

Сербія 2:2 Україна

Підсумкова таблиця відбору на Євро-2020

Склад 
Статистика станом на кінець 2019 року Включено всіх гравців, що викликались до розташування збірної протягом 2019 року

Тренерський штаб

Примітки

Посилання 
 2019: підсумки року для національної збірної України 
 СБОРНАЯ УКРАИНЫ В 2019 ГОДУ: ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ И ИХ СТАТИСТИКА С ПРИЦЕЛОМ НА ПОЕЗДКУ НА ЕВРО-2020 

2019
2019 у футболі
2019 в українському спорті